Руслан Владимирович Решетов () — российский футболист, полузащитник, тренер.

На профессиональном уровне начал играть в 1992 году в команде второй лиги «Космос-Кировец» Санкт-Петербург. В конце сезона провёл 4 матча в высшей лиге за «Зенит», следующий год играл во второй команде «Зенита». В 1994 году перешёл в «Кавказкабель» Прохладный. 1996 год отыграл в ФК «Гатчина», затем на три сезона вернулся в Прохладный. В 2001—2003 годах играл в любительских клубах Санкт-Петербурга и вьетнамском «Хайфоне».

После завершения карьеры — тренер детских команд ФК «Пороховчанин».

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Космос-Кировец»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Кавказкабель»
Игроки ФК «Гатчина»